El Torneig de Charleston 2011, també conegut com a Family Circle Cup 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 39a edició del torneig i es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 2011 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La danesa Caroline Wozniacki, número 1 del rànquing mundial, va guanyar el seu tercer títol individual de la temporada. La russa Ielena Vesninà va disputar ambdues finals del torneig, guanyant només la de dobles.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011